18. Mistrzostwa Świata w Boksie − mistrzostwa świata w boksie, które odbyły się w dniach 6-15 października 2015 w Dosze w Katarze.

Rezultaty

Medaliści

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w boksie
2015 w boksie